Windows-1253 est un jeu de caractères, utilisé sur le système d'exploitation Microsoft Windows en grec moderne. Il n'est pas capable de supporter les diacritiques de l'alphabet grec.

Table des caractères

Liens externes 
  Windows 1253 reference chart
  IANA Charset Name Registration
  Unicode mapping table for Windows 1253
  Unicode mappings of windows 1425 with « best fit »

Page de code Windows